Goswami est un patronyme indien porté notamment par :

 , paléontologue américain ;
  (1973-), présentateur indien ;
 , actrice indienne ;
  (1982-), joueuse de cricket indienne ;
  (1942-2011), écrivaine indienne ;
 Moloya Goswami, actrice indienne ;
 Shahana Goswami (1986-), actrice indienne ;
 Udita Goswami (1984-), actrice indienne ;
 Usha Goswami, psychologue, chercheur et professeure en neurosciences cognitives du développement britannique.

Patronyme indien